Галиновский — русская фамилия; имеет женскую форму Галиновская. Известные носители:

 Галиновский, Иван Андреевич — майор, Георгиевский кавалер.
 Галиновский, Игнатий Савельевич — подполковник, Георгиевский кавалер.
 Галиновский, Игорь Вадимович (род. 1985) — российский регбист.
 Галиновский, Михаил Львович (род. 1948) — советский и российский хоккейный арбитр.